Holiday steht für:

 Holiday (Florida), Ort im Pasco County
 Holiday (Magazin), US-amerikanisches Reisemagazin (1928–1977)
 Holiday Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Film und Theater:
 Holiday (Komödie), Broadway-Komödie (1928) von Philip Barry
 Holiday (Film), US-amerikanische Filmkomödie (1930)
 Holiday, US-amerikanische Filmkomödie (1938), siehe Die Schwester der Braut
 The Holiday, US-amerikanische Filmkomödie (2006), siehe Liebe braucht keine Ferien

Songs:
 Holiday, Song (1979) von den Scorpions, siehe Lovedrive #Holiday
 Holiday (Lied), Song (1983) von Madonna
 Holiday, Song (2004) von Green Day, siehe American Idiot #Holiday

Holiday ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Holiday (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Billie Holiday (1915–1959), US-amerikanische Jazzsängerin
 Clarence Holiday (1898–1937), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Eugene Holiday (* 1962), niederländischer Politiker, Gouverneur von Sint Maarten
 Hope Holiday (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 J. Holiday (bürgerlich Nahum Grymes; * 1982), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Jack Holiday (bürgerlich Christian Korcan), Schweizer DJ, Produzent und Songwriter
 Jrue Holiday (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lauren Holiday (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin
 Peter Holiday (* 1952), südafrikanischer Geistlicher, Bischof von Kroonstad
 Philip Holiday (* 1970), australischer Boxer
 Tony Holiday (1951–1990), deutscher Schlagersänger

Siehe auch:
 Holiday Inn
 Holiday on Ice
 Holiday Rap
 Holliday
 Last Holiday